Riehbach ist ein Gewässername:

 Riehbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Albert, Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Riehbach (Lièpvrette), rechter Zufluss der Lièpvrette bei Chatenois, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich